Відносність:

 Відносне — філософський термін 
 Загальна теорія відносності 
 Спеціальна теорія відносності
 Принцип відносності
 Відносність (літографія) — літографія Моріса Ешера